Победа — село в Нововаршавском районе Омской области России. Административный центр Победовского сельского поселения. Население  чел. () .

История 
В соответствии с Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области» село возглавило образованное муниципальное образование «Победовское сельское поселение».

География 
Победа находится в юго-восточной части региона, в пределах Ишимской равнины, являющейся частью Западно-Сибирской равнины.

Уличная сеть состоит из 13 географических объектов:
ул. Зелёная, ул. Карбышева, ул. Комарова, ул. Лавриненко, ул. Лесхозная, ул. Нагорного, ул. Новая, ул. Специалистов, ул. Степная, ул. Целинная, ул. Центральная, ул. Школьная, ул. Юбилейная.

Абсолютная высота — 95 м над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 1079 человек мужчин — 475, женщин — 604 (44,0 и	56,0 % соответственно).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 58 %, казахи 26 % от общей численности населения в 1079 чел..

Инфраструктура 
«Победовская средняя общеобразовательная школа», ул. Нагорного, 4.

Победовская амбулатория БУЗОО «Нововаршавская ЦРБ», ул. Центральная, д. 19.

Администрация поселения.

Почтовое отделение 646842 (Зеленая ул, 1).

Транспорт 
Автодорога «Красный Яр — Победа» (идентификационный номер 52 ОП МЗ Н-289) длиной 17,50 км..

Просёлочные дороги.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Нововаршавского района